Колонија Анавак има више значења:

 Колонија Анавак (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Анавак, Пало Бланко (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Анавак (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику